Aceasta este o listă a așezărilor din Insulele Feroe:

Vezi și 
 Listă de orașe din Danemarca
 Listă de orașe din Groenlanda
 Insulele Feroe

Referințe 

 Lista
Insulele Feroe